Пасо де ла Ордења има више значења:

 Пасо де ла Ордења (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пасо де ла Ордења (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику